Са́ндерсон або Се́ндерсон () — англомовне прізвище англійського та шотландського походження. Відомі носії:

 Брендон Сендерсон (; 1975) — американський письменник у жанрі фентезі.
 Вільям Сандерсон (; 1944) — американський актор.
 Дерек Сендерсон (; 1946) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Джефф Сендерсон (; 1972) — канадський хокейний тренер, у минулому професійний хокеїст, лівий нападник.
 Кел Сандерсон (; 1979) — американський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон (2004).
 Нейл Сандерсон (; 1978) — канадський ударник і співзасновник гурту Three Days Grace.
 Річард Сандерсон (; 1953) — британський співак.
 Тесса Сандерсон (; 1956) — британська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1984).

Англійські прізвища
Шотландські прізвища